Seznam gradov v Sloveniji obsega vse gradove, ki so bili zgrajeni na področju današnje Slovenije. Vključeni so tudi gradovi, ki so do danes propadli oziroma bili porušeni. Mnogo grajskih razvalin na slovenskem je v novejšem času poznanih pod izrazom Stari grad, izvirno ime pa se izpušča. To velja tudi v primerih, ko je po opustitvi nekega gradu v njegovi bližini nastala nova grajska stavba, ki je prevzela staro ime.

Grajske stavbe, kakršne so dvori, dvorci, graščine in stolpi so vsebovani v Seznamu dvorcev v Sloveniji. Med njimi jih je precej, ki imajo v imenu besedo grad, vendar zaradi arhitekturnih značilnosti niso opredeljeni kot gradovi.

Slovenske grajske stavbe so morda najpregledneje obravnavane v knjigi Ivana Jakiča Vsi slovenski gradovi (glej vir). V njej je zaobjetih 920 stavb, ki imajo poleg navedeno tudi eno izmed petih oznak trenutnega stanja: ohranjen objekt, razvalina, skromna razvalina, sledovi, izginuli objekt. Od teh stavb jih je 329 opredeljenih kot grad, kar je 36,5 % vseh stavb. Njihovo stanje je sledeče (podatek za leto 1997 ob izdaji knjige):
 Ohranjen objekt: 90 (27,4 %)
 Razvalina: 99 (30,1 %)
 Skromna razvalina: 35 (10,6 %)
 Sledovi: 67 (20,4 %)
 Izginuli objekt: 38 (11,5 %)

Seznam

Viri 
 Ivan Stopar, Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1986.
 Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana 1997.
 Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1982.

Glej tudi 
 Seznam gradov
 Seznam dvorcev v Sloveniji
 Seznam trdnjav v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Burger.si
 Stran Milana H. 
 Slosi.info
 gradovi.net

Gradovi v Sloveniji
Fortifikacije v Sloveniji